Cooper Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cooper Township (Illinois)
 Cooper Township (Monona County, Iowa)
 Cooper Township (Webster County, Iowa)
 Cooper Township (Michigan)
 Cooper Township (Missouri)
 Cooper Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Cooper Township (Kiowa County, Oklahoma)
 Cooper Township (Clearfield County, Pennsylvania)
 Cooper Township (Montour County, Pennsylvania)
 Cooper Township (South Dakota)